Михаи́л Дро́жжин:
 Дрожжин, Михаил Петрович (1915—1981) — гвардии сержант, Герой Советского Союза (1945).
 Дрожжин, Михаил Иванович (1901 — после 1948) — советский государственный и партийный деятель.